Isigny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Isigny-sur-Mer, kommun, Normandie, Département du Calvados, 
 Isigny-le-Buat, kommun, Normandie, Département de la Manche,